Orlu ist der Name folgender Orte:

in Nigeria:
 Orlu (Nigeria), Stadt in Nigeria

in Frankreich:
 Orlu (Ariège)
 Orlu (Eure-et-Loir)